Les aïstopodes (Aistopoda) forment un ordre éteint d'étranges stégocéphales ayant vécu du Carbonifère inférieur au Permien inférieur dans ce qui sont aujourd'hui l'Europe et l'Amérique du Nord.

Description 
Leurs crânes est petit mais très spécialisé, avec de grandes orbites et de grandes fenêtres. La forme primitive dOphiderpeton a un motif d' os dermiques dans le crâne similaire en ce qui concerne les temnospondyles . Mais chez le genre avancé Phlegethontia le crâne est très léger et ouvert, réduit à une série d'entretoises soutenant le casse-tête contre la mâchoire inférieure, tout comme chez les serpents , et il est possible que les aïstopodes remplissaient les mêmes niches écologiques au Paléozoïque que les serpents font aujourd'hui.

Ils avaient un corps extrêmement allongé, avec jusqu'à . Les vertèbres étaient holospondyles, n'ayant qu'une seule ossification par segment. Ils manquent d'intercentra, même dans la queue, et n'onnt pas d'arcs hémaux libres. L'arc neural est bas et fusionné au centrum. Toutes ces caractéristiques sont très similaires à celles des Nectridea, toutes deux représentant l'état typique de la lépospondyle.

Un article récent a décrit l'organisation interne de la tête des aïstopodes, constatant que ces derniers conservent de nombreuses caractéristiques ressemblant à des poissons du crâne et du cerveau, y compris une extension persistante de la notochorde dans la tête et un canal ouvert entre l' hypophyse et le bouche. Étant donné que ces caractéristiques sont perdues au début de l'évolution des tétrapodes, cela peut être la preuve que les aïstopodes ont divergé des autres tétrapodes peu de temps après l'origine des chiffres.

Les côtes étaient minces, à une ou deux têtes, avec la tête en forme de lettre « K ». Il n'y a aucune trace de membres ou même de ceintures dans aucun fossile connu.

Relations phylogénétiques 
Les relations évolutives avec d'autres tétrapodes précoces restent controversées, car même le premier aïstopode, l'espèce du Viséen Lethiscus stocki, est déjà hautement spécialisé. Les aïstopodes ont été diversement regroupés avec d'autres lépospondyles, ou placés au niveau ou avant la division batrachomorphe/reptiliomorphe. Cependant, une analyse cladistique menée par Pardo  (2017) récupére Aistopoda à la base de Stegocephalia. Le groupe est assez diversifié au cours du Carbonifère supérieur, avec quelques formes se poursuivant jusqu'au début du Permien. Ci-dessous, un cladogramme d'Anderson  (2003) montrant les relations phylogénétiques des aïstopodes :

Cladogramme Microsauria

Voir aussi 
 Stegocephalia
 Whatcheeriidae
 Tetrapoda

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques 
  Aïstopoda - Palaeos
  Aistopoda - phylogeny

Références 

Stegocephalia
Taxon fossile décrit en 1875